SIPNET — первая российская сеть IP-телефонии, ныне зарегистрирована в Чехии (SIPNET eu s.r.o.) T. G. Masaryka, 859/18, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic. Разработчик сети — компания «Тарио Комьюникейшнс» (входит в группу TARIO). Начало коммерческой эксплуатации — ноябрь 2005 года.

Сеть SIPNET построена на базе кластерной платформы CommuniGate Pro , передача голосовых пакетов организована по протоколу SIP и H.323 .

Отличительные особенности сети SIPNET 

 Биржевая система тарификации соединений с персональной настройкой маршрутов звонков по цене и показателям качества узлов приземления. Настройки биржевой системы тарификации периодически (примерно 1 раз в неделю) необходимо возобновлять (они стираются в результате сбоев сервера) в разделе «Мои направления». Это несложная манипуляция: система самостоятельно распознаёт вводимые коды городов и для восстановления настроек «Мои направления» по городам России у вас уйдет не более 40-50 минут в неделю.

 Использование в качестве оконечного устройства совместимого SIP-оборудования.

 Заказ звонка (Callback_(телефония)) через веб-сайт , SMS, либо приложения для мобильных телефонов (NetCall).

 Нетарифицируемые соединения внутри сети и с абонентами других VoIP—сетей, работающих по протоколу SIP.

 Переадресация звонков с внутрисетевых номеров (SIP ID) на любой телефонный номер.

 Создание и управление дочерними аккаунтами.

 Заказ персонального городского номера в международном коде (московский номер в коде +7499 или санкт-петербургский номер в коде +7812).

 Около 28 способов оплаты услуг.

 Техническая поддержка в режиме онлайн, поддержка по телефону только в рабочее время.

См. также 
 МТТ
 Сравнение программ для IP-телефонии
 Skype

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 Звонить из-за границы можно дешевле , CNews
 NetCall: отпуск + роуминг = недорого , Mobile-review
 Sippoint: обзор «убийцы Skype» с бесплатными звонками по России , CNews
 Работа с интернет телефонией на примере SIPNET , iXBT
 Русский «скайп» , Mobile-review
 Sippoint: обзор «убийцы Skype» с бесплатными звонками по России , Сотовик
 Sippoint: программный телефон для IP-телефонии , Tom's Hardware GuideT
 Sippoint: «русский Skype» с бесплатными звонками по России , 3DNews
 Софт: SIPPOINT — клиент для сети SIPNET, Компьютерра
 Бесплатная телефония поможет покорить мир , Утро.ru
 «Конкурент Skype от SIPNET: видео и бесплатные звонки по России» , CNews
 «Новый интернет-телефон с Hi-Fi звуком» , CNews 
 «Поговорим?», CHIP № 12, декабрь 2008
 «Sipnet стал поставщиком VoIP-услуг для пользователей Mail.RU», Compulenta 
 «VoIP-проекты набирают обороты», PCweek 
 «SIPNET теперь доступен и с мобильника», rokf.ru 
 «SIP-провайдеры: кто на свете всех дешевле, качественнее и удобнее?», Computerra 
 «Программные клиенты протокола SIP: выбор и настройка», computerra.ru 
 «Герман Мызовский: Надежды, что абонентская база будет конвертироваться в самоподдерживающее себя сообщество, не оправдались» , cnews.ru 
 «Герман Мызовский: SIPNET нужно собрать хотя бы миллион человек» , cnews.ru 
 «IPай для болтунов», computerra.ru 
 «На встречных курсах» , osp.ru 
 «300: Aliis inserviendo…» , offline.computerra.ru 
 «Интернет-разговорник», lbudget.ru 
 «Высококачественная телефония — от мифа к реальности» , Назаров А. Г. (IntegrIT).

IP-телефония
Интернет-телефоны